Stampede (engelsk for bissen. Kan også henvise til:

Idaho Stampede, et hold i NBA Development League
Stampede (computerspil)
Stampede (band)
Stampede (The Doobie Brothers-album)
Stampede (Krokus-album)
Stampede (Hellyeah-album)
Stampede (Chris LeDoux-album)
Stampede (Critters Buggin-album)
Calgary Stampede, et årligt marked og udstilling i Calgary, Alberta, Canada
Stampede (film), en westernfilm fra 1949, instrueret af Lesley Selander
KAM Stampede, et fiktivt hold i Future GPX Cyber Formula
Stampede J-1001, en fiktiv racerbil i Future GPX Cyber Formula
Stampede ECS, en Nerf Blaster udgivet i 2010 i N-Strike-serien
Stampede, en supercomputer på Texas Advanced Computing Center